Кубок мира по водному поло среди мужчин 1983 () — 3-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 7 по 14 мая 1983 года, в городe Малибу (США). Победителем турнира стала сборная СССР.

Сборные

Турнир

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1983 год в водном поло